Rosellinula är ett släkte av lavar. Rosellinula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rosellinula